Систем се може односити на следеће појмове:
 Систем, скуп елемената, реалних или апстрактних, представљених као целина где сваки где елементи међусобно интерреагују.
 Ендокрини систем, систем жлезда које регулишу велики број активности у организму.
 Сунчев систем, садржи Сунце и сва небеска тела која су гравитационо везана за њега.
 Кожни систем, 
 Међународни систем јединица, најшире коришћени систем јединица за свакодневну трговину у свету, и скоро је универзално коришћен у науци.
 Оперативни систем, скуп програма и рутина одговоран за контролу и управљање уређајима и рачунарским компонентама.
 Бинарни систем, бројчани систем у коме се запис састоји само од цифара 0 и 1.
 Нервни систем, 
 Координатни систем, 
 Систем органа за варење, 
 Имунски систем, 
 Скелетни систем, 
 Крвни систем, 
 Циркулаторни систем човека, 
 Декадни систем, начин записивања бројева који користи десет различитих цифара и децималну запету за запис величине броја.
 Хексадецимални систем, бројни систем са 16 различитих цифара.
 Бинерни систем, термодинамички систем који се састоји од две компоненте.
 Логички систем, састоји од формалног језика и скупа правила извођења и(ли) аксиома.
 Бергеров систем, кружни систем спорт ских такмичења (свако са сваким).
 Централни нервни систем, 
 Хоризонтски координатни систем
 Урогенитални систем
 Периодни систем елемената 
 Географски информациони систем 
 Систем органа за дисање
 Аутономни нервни систем
 Звездани систем 
 Декартов координатни систем
 Скандинејвијан ерлајнс систем
 Октални систем
 Поларни координатни систем
 Планетарни систем
 Адијабатски систем
 Репродуктивни систем
 Лимфни систем
 Лаки шински систем
 Кабловски дистрибутивни систем
 Сферни координатни систем
 Информациони систем
 Мишићни систем
 Периферни нервни систем
 Цилиндрични координатни систем
 Д'Онтов систем
 Латерални систем
 Уринарни систем
 Уграђени систем
 Аутономни систем
 Швајцарски систем
 Покровни систем
 Нотни систем
 Датотечни систем
 Скабински систем суђења
 Комунални систем
 Геоцентрични систем света
 Систем антарктичке повеље
 Систем кућне аутоматике
 Систем за излучивање
 Систем диференцијалних једначина
 ПИЕ систем
 Систем (филм)

ar:نظام